Тальша — топоним.

 Тальша — река в Ивановской и Владимирской областях России, приток Уводи.
 Тальша — река в Мурманской области России, приток Улиты.